Уэст-Юнион — город в округе Тодд, штат Миннесота, США. 
 Уэст-Юнион — тауншип в округе Тодд, Миннесота, США.
 Уэст-Юнион — город в штате Западная Виргиния, США.
 Уэст-Юнион — город в штате Айова, США.
 Уэст-Юнион — город в штате Нью-Йорк, США.
 Уэст-Юнион — деревня в штате Огайо, США.